Брайан Робертс: Робертс, Брайан (род. 1985) — американский баскетболист.
 Робертс, Брайан (род. 1959) — американский бизнесмен, медиаменеджер.
 Робертс, Брайан — американский и канадский телережиссёр.